Oak Grove School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oak Grove School (Alabama), ID-Nr. 98000108
 Oak Grove School (Arkansas), ID-Nr. 91000693
 Oak Grove School (North Carolina), ID-Nr. 02001668